

Toponyme

France
Budange, ancienne commune rattachée à Hombourg-Budange. 
Budange, ancienne commune rattachée à Fameck en 1810. Connue également sous le nom de Budange-sous-Justemont.
Homonymie de toponyme